

Cinema
 Annapolis – film del 1928 diretto da Christy Cabanne
 Annapolis – film del 2006 diretto da Justin Lin

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Annapolis – capitale del Maryland
 Annapolis Junction – area non incorporata nella contea di Howard, Maryland
 Annapolis – città della contea di Iron, Missouri

Altro 
 Annapolis – genere di ragni della famiglia Linyphiidae
 Accademia navale di Annapolis – college sito ad Annapolis, nel Maryland, che serve ad istruire gli ufficiali della United States Navy e dello United States Marine Corps
 Annapolis – cratere meteoritico di Marte
 Annapolis – album del 2012 di Alberto Fortis